Protàgores, filòsof del segle V aC nascut a Abdera.
 Diàleg de Protàgores, obra filosòfica de Plató en què es protagonitza l'enfrontament dialèctic entre Sòcrates i Protàgores d'Abdera.
 Paradoxa de Protàgores, problema de lògica resolt formalment al segle XX